Ранчо ла Чарка има више значења:

 Ранчо ла Чарка (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ла Чарка (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику